Пещера может означать:

 Пещера — естественная полость в верхней толще земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли выходными отверстиями, проходимыми для человека.
 Пещера — роман русского писателя Марка Алданова.
 Пещера — фантастический роман украинских писателей Марины и Сергея Дяченко;.
 Пещера — памятник природы в Донецкой области Украины.

Фильмы 
 Пещера — американо-немецкий фильм ужасов 2005 года.
 Пещера (La cueva) — триллер 2014 года производства Испании.

Топоним 
 Пещера — село в Тячевском районе Закарпатской области Украины.

См. также 
 Пещера забытых снов
 Пещера золотой розы
 Пещера тысячи будд
 Пещера чудес
 Печера
 Пещеры (значения)